

Città e quartieri

Germania 
Rosenberg, un comune nel circondario di Ostalb in Baden-Württemberg
Rosenberg, un comune nel circondario di Neckar-Odenwald in Baden-Württemberg
Rosenberg, frazione della città di Varel nel circondario della Frisia in Bassa Sassonia
Rosenberg, quartiere del comune di Sulzbach-Rosenberg nel circondario Amberg-Sulzbach in Baviera
Rosenberg (Varel), un quartiere della città di Varel nel circondario della Frisia in Bassa Sassonia
Rosenberg, quartiere del comune di Brüsewitz nel circondario del Meclemburgo Nordoccidentale nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore
Rosenberg, quartiere del comune di Jandelsbrunn, nel circondario di Freyung-Grafenau in Baviera
Rosenberg, quartiere della città di Bocholt (Germania), nel circondario di Borken, nella Renania Settentrionale-Vestfalia
Rosenberg, quartiere della zona Ovest della città di Stoccarda, nel Baden-Württemberg

Svizzera 
Rosenberg, quartiere della città di Winterthur, nel Canton Zurigo
le Rosenbergruine (Ruine Horen), sito archeologico nei pressi di Küttigen, nel Canton Argovia
le Ruine Rosenberg, sito archeologico a nord della città di Herisau, nel Canton Appenzello Esterno

Altri paesi 

Rosenberg (Vienna), un circondario catastale nel 13º distretto viennese di Hietzing in Austria
Rosenberg, città della Prussia Occidentale (Polonia), in polacco Susz
Rosenberg O.S. (in polacco Olesno), città del voivodato di Opole, Polonia
Rosenberg (in slovacco: Ružomberok), città nella Slovacchia settentrionale, regione di Žilina
Rosenberg, città della Boemia Meridionale, nella Repubblica Ceca, in ceco Rožmberk nad Vltavou
Rosenberg, città della Prussia orientale, Russia, oggi Krasnoflotskoje
Rosenberg, città americana in Texas

Montagne 
Rosenberg, monte della Svizzera boema, in ceco  Růžovský vrch
Rosenberg (Thüringer Schiefergebirge), monte nella Turingia
monte in Bilstein (Lennestadt) nel circondario di Olpe in Sauerland
monte in Almena (Extertal) nel circondario della Lippe, nella Renania Settentrionale-Vestfalia

Fortezze 

Burg Rožmberk (Rosenberg), sita nel comune di Rožmberk nad Vltavou, Český Krumlov della regione della Boemia Meridionale
Rosenberg (Kronach), sita in Kronach (Baviera)

Persone
 Rosenberg, nobile famiglia boema
 Alan Rosenberg (* 1950), attore statunitense
 Alexander N Rosenberg (* 1970), giornalista tedesco-americano
 Alexander Rosenberg (* 1965), attore e doppiatore tedesco
 Alfons Rosenberg (1902-1985), scrittore tedesco
 Alfred Rosenberg (1893-1946), ideologo e uomo politico nazista (NSDAP), giustiziato con il processo di Norimberga
 Arthur Rosenberg (1889-1943), storico e politico tedesco (KPD, SPD)
 Carola Rosenberg-Blume (1899-1987), educatrice tedesca di origine ebraica emigrata negli USA
 Emanuel Rosenberg (1872-1962), inventore austriaco
 Ethel Greenglass in Rosenberg (1915-1953), attivista comunista statunitense giustiziata insieme al marito Julius con l'accusa di spionaggio a favore dell'Unione Sovietica
 Frederic von Rosenberg (1874-1937), politico e diplomatico tedesco
 Friedrich Rosenberg (1758-1833), paesaggista ed acquafortista tedesco
 Hans Rosenberg) (1904-1988), storico tedesco
 Hans Rosenberg (1879-1940), fisico ed astronomo tedesco
 Heinrich von Rosenberg (1833-1900), generale prussiano
 Hermann von Rosenberg (1817-1888), geografo e naturalista tedesco
 Hilding Rosenberg (1892-1985), compositore e direttore d'orchestra tedesco
 Karma Rosenberg  – ex attrice pornografica slovacca
 Isaac Rosenberg (1890-1918), poeta e pittore inglese
 Jay Rosenberg (1942-2008), filosofo statunitense
 Joel Rosenberg (* 1954), autore canadese di fantascienza
 Johann Georg Rosenberg (1739-1808), pittore ed acquafortista tedesco
 Julius Rosenberg (1918-1953), ingegnere elettronico statunitense di origini ebraiche, giustiziato insieme alla moglie Ethel con l'accusa di spionaggio a favore dell'Unione Sovietica
 Léonce Rosenberg (1879-1947) gallerista parigino, fondatore della galleria Effort Moderne
 Marianne Rosenberg (* 1955), cantautrice tedesca
 Markus Rosenberg (* 1982), calciatore svedese
 Martin Rosenberg (1908-1976), giornalista e uomo politico svizzero (CVP)
 Marshall Rosenberg (1934-2015), psicologo statunitense 
 Maximilian Rosenberg (1885-1969), medico, scrittore e critico teatrale tedesco 
 Oskar Adolf von Rosenberg (1878-1939), banchiere ed imprenditore austro-ungarico di origini ebraiche
 Otto Rosenberg (1923-2001), tedesco, ex deportato, rappresentante di Sinti e Rom
 Stochelo Rosenberg (* 1968), chitarrista jazz olandese
 Stuart Rosenberg (1927-2007), regista cinematografico statunitense

Altro 

Rosenberg-Weiher  – lago presso Třeboň, Repubblica ceca